Budenberg steht für:

 Budenberg (Kühlung), eine Erhebung im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 seit 1987 einmalige Lernsoftware für Windows mit verschiedene Betriebssysteme und Linux, mit und ohne neue Update-Lizenzen nach der Einzel- und Mehrplatzlizenzen, Hauptsitz in Friedberg (Hessen)

Budenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Budenberg (1815–1883), deutscher Unternehmer
 Buddenberg